Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseit.

A cím védője Serena Williams, aki terhessége miatt nem vesz részt a tornán. A tornán elért eredménye függvényében a verseny előtt három versenyző volt esélyes arra, hogy a világranglista élére kerüljön: Angelique Kerber, Simona Halep és Karolína Plíšková. Annak ellenére, hogy Karolína Plíšková a második körben kiesett, papíron még világelső lehetett, ha Angelique Kerber nem jut be a döntőbe, és Simona Halep nem jut be az elődöntőbe. Kerber a negyedik körben vereséget szenvedett Garbiñe Muguruzától, így a következő héttől mindenképpen elveszítette világelsőségét. Halep a negyeddöntőben kapott ki Konta Johannától, így ezúttal sem sikerült neki a világranglista első helyére lépnie. Karolína Plíšková ezzel a WTA történetének 23. világelső teniszezője lett.

Gyermeke születése után első Grand Slam-tornáján vett részt Viktorija Azaranka, és a 4. körig jutott. Marija Sarapova az eltiltása utáni pontszáma alapján a selejtezőben indulhatott volna, de sérülés miatt lemondta a részvételt.

A magyarok közül Babos Tímea a főtáblán az első körben szenvedett vereséget az 5. kiemelt dán Caroline Wozniackitól. Gálfi Dalma és Stollár Fanny a selejtezőben indulhatott, de mindketten kiestek az első körben. A magyar származású, angol színekben versenyző Konta Johanna a 6. kiemeltként az elődöntőben szenvedett vereséget Venus Williamstől, míg a svájci Bacsinszky Tímea a 19. kiemelt helyen kezdte a versenyt, ő a 3. körben búcsúzott a versenytől.

A döntőbe az ötszörös wimbledoni győztes amerikai Venus Williams került, aki hatodik wimbledoni címét, egyben nyolcadik Grand Slam-tornagyőzelmét igyekezett megszerezni, ellenfele a spanyol Garbiñe Muguruza, akinek ez volt a második wimbledoni döntője, és a 2016-os Roland Garros-győzelme után második Grand Slam-tornagyőzelmének elérésére törekedett. Kettejük összecsapását Muguruza 7–5, 6–0 arányban nyerte.

Kiemeltek
A kiemelési lista.

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei 
 Selejtező eredményei

N1